Le tableau suivant permet de comparer les systèmes de romanisation du chinois mandarin. Ce tableau inclut une liste de toutes les syllabes qui sont considérées phonétiquement distinguables dans la langue.

À noter que le Zhuyin (ou bopomofo) a été inclus. Bien que n'étant pas formé avec l'alphabet latin, il fonctionne toujours comme un système de romanisation dans l'usage moderne. 

Par ailleurs, le Gwoyeu Romatzyh a une orthographe différente pour chaque ton, ce qui suit les conventions d'orthographe de modifier les lettres de la syllabe pour indiquer le ton.

Tableau d'équivalences

Références 
  : comparaison pinyin, Wade-Giles, EFEO, Lessing-Othmer, Stange, Unger et Bopomofo
  : comparaison pinyin, Wade-Giles, Yale, Gwoyeu Romatzyh

Liens externes 
 Tableau comparatif sur www.pinyin.info

Romanisation des langues chinoises